

Televisione
 Supercar (Knight Rider) – serie televisiva del 1982-1986
 Knight Rider – film per la televisione del 2008
 Knight Rider – serie televisiva del 2008

Videogiochi
 Knight Rider – videogioco del 1986 per home computer
 Knight Rider – videogioco del 1988 per NES
 Knight Rider: The Game – videogioco del 2002 per PS2 e Windows